James Brolin – attore
 Josh Brolin – attore
 Tomas Brolin – calciatore